Az 1994–1995-ös jugoszláv SZK labdarúgó-bajnokság a Jugoszláv SZK labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának harmadik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 20 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Crvena zvezda csapata nyerte.

Lebonyolítási rendszer
A bajnokságot tíz-tíz csapat részvéttelével két csoportra (A, B ) és két részre (őszi, tavaszi) osztották. A csapatok oda-vissza játszottak egymással. Az őszi fordulók végén az A csoport utolsó négy helyezettje, helyet cserélt a B csoport első négy helyezettjével. A bajnokság végén ugyanez történt, annyi kivétellel, hogy az utolsó három helyezett kiesett a másodosztályba.

Őszi fordulók

IA

IB

Tavaszi fordulók

IA

IB

 A Crvena zvezda az 1994-95-ös szezon bajnoka.
 A Spartak Subotica, a Sutjeska Nikšić és a Rudar Pljevlja kiesett a jugoszláv SZK másodosztályba (Druga szavezna liga).

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Jugoszláv 1
Jugoszláv 1
Jugoszláv labdarúgó-bajnokságok